Заветный:

 Заветный — посёлок в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования город Армавир.
Заветный — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области, упразднён в 2000 г.
 Заветный — эскадренный миноносец (контрминоносец) типа «Лейтенант Пущин».